François Ouimet (né le  à Montréal dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970 || National de Rosemont || LHJMQ || 53 || 7 || 19 || 26 || 93 ||  ||   ||  ||  || 
|-
| 1970-1971 || Alouettes de Saint-Jérôme || LHJMQ || 49 || 4 || 15 || 19 || 99 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1972-1973 || Sir Francis Williams College || CIAU ||  || 10 || 26 || 36 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || Jets de Johnstown || NAHL || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || Spurs de Denver || WCHL || 23 || 3 || 10 || 13 || 43 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1973-1974 || Americans de Rochester || LAH || 40 || 4 || 11 || 15 || 56 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1974-1975 || Owls de Columbus || LIH || 4 || 0 || 0 || 0 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1974-1975 || Jets de Johnstown || NAHL || 55 || 12 || 21 || 33 || 60 || 15 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 1975-1976 || Fighting Saints du Minnesota || WCHA || 9 || 0 || 2 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1975-1976 || Jets de Johnstown  || NAHL || 58 || 7 || 50 || 57 || 73 || 4 || 3 || 1 || 4 || 7
|-
| 1976-1977 || Gulls de Hampton  || SHL || 28 || 1 || 16 || 17 || 63 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1976-1977 || Stingers de Cincinnati || AMH || 16 || 1 || 8 || 9 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1976-1977 || Jets de Johnstown  || NAHL || 16 || 5 || 7 || 12 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || Gulls de Hampton  || LAH || 46 || 0 || 14 || 14 || 50 ||  ||   ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 || Ours de Villard-de-Lans || Nationale A ||  || 12 || 13 || 25 ||  ||  ||   ||  ||  || 
|-
| 1986-1987 || HC Mont-Blanc || Nationale 1A ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   ||  ||  || 
|- 
| 1988-1989 || HC Caen || Nationale 1B || 27 || 7 || 13 || 20 || 62 ||  ||   ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || HC Caen || Nationale 1A || 22 || 0 || 4 || 4 || 12 ||  ||   ||  ||  || 
|-
| 1990-1991 || Ours de Villard-de-Lans || Division 1 || 28 || 3 || 13 || 16 || 31 ||  ||   ||  ||  ||

Carrière internationale 
Il représente la France lors du championnat du monde 1987. En sept matchs, il inscrit trois aides et récolte deux minutes de pénalité.

Références

Voir aussi 

Naissance en octobre 1951
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du National de Rosemont
Joueur des Alouettes de Saint-Jérôme
Joueur des Spurs de Denver
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Owls de Columbus
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Gulls de Hampton
Joueur des Stingers de Cincinnati
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur des Ours de Villard-de-Lans